Ву́лиця Ма́ршала Жу́кова — назва вулиць у деяких містах України та країн колишнього СРСР.

Автономна Республіка Крим 
 Вулиця Маршала Жукова — вулиця в м. Сімферополь

Донецька область 
 Вулиця Маршала Жукова — вулиця в смт. Райське

Дніпропетровська область 

 Вулиця Жукова — вулиця в м. Підгородне

Запорізька область 
 Вулиця Жукова — вулиця в м. Приморськ

Луганська область 

 Вулиця Маршала Жукова — вулиця в м. Лисичанськ
 Вулиця Жукова — вулиця в м. Луганськ.

Полтавська область 

 Вулиця Жукова — вулиця в смт. Котельва

Харківська область 

 Вулиця Маршала Жукова — вулиця в смт. Новопокровка

Херсонська область 

 Вулиця М.Жукова — вулиця в смт. Сиваське

Чернігівська область 
 Вулиця Жукова — вулиця в м. Бобровиця

Вулиця Маршала Жукова — колишня назва Квітневої вулиці в місті Балаклія.
 Вулиця Маршала Жукова — колишня назва вулиці Івана Низового у місті Білопілля.
 Вулиця Маршала Жукова — колишня назва вулиці Героїв Дніпра в місті Дніпро.
 Вулиця Маршала Жукова — колишня назва вулиці Героїв Десантників в місті Житомир.
 Вулиця Маршала Жукова — колишня назва вулиці Опанаса Сластіона у місті Заводське.
 Вулиця Маршала Жукова — колишня назва вулиці Героїв Крут в місті Ізмаїл.
 Вулиця Маршала Жукова — колишня назва Різдвяної вулиці в місті Ізюм.
 Вулиця Маршала Жукова — колишня назва вулиці Вокзальна у місті Ківерці.
 Вулиця Маршала Жукова — колишня назва вулиці Кубанської України в місті Києві.
 Вулиця Маршала Жукова — колишня назва Затишної вулиці в смт. Кирилівка.
 Вулиця Маршала Жукова — колишня назва вулиці Якова Петруся в місті Кременчук.
 Вулиця Маршала Жукова — колишня назва вулиці Світанкової у місті Лохвиця.
 Вулиця Маршала Жукова — колишня назва вулиці Андрія Антонюка в місті Миколаїв.
 Вулиця Маршала Жукова — колишня назва вулиці Князя Святослава в місті Первомайськ Миколаївської області.
 Вулиця Маршала Жукова — колишня назва вулиці Славної у місті Славута.
 Вулиця Маршала Жукова — колишня назва Світанкової вулиці в місті Сміла.
 Вулиця Маршала Жукова — колишня назва вулиці Євгена Коновальця у місті Сокиряни.
 Вулиця Маршала Жукова — колишня назва вулиці Лесі Українки у місті Старобільськ.
 Вулиця Маршала Жукова — колишня назва Лебединої вулиці в місті Фастів.
 Вулиця Маршала Жукова — колишня назва вулиці Успенської у місті Хмельницький.
 Вулиця Маршала Жукова — колишня назва Ярмаркової вулиці в місті Черкаси.
 Вулиця Маршала Жукова — колишня назва вулиці Михайла Ткача у місті Чернівці.
 Вулиця Маршала Жукова — колишня назва вулиці Романа Шухевича в смт. Черняхів.
 Вулиця Маршала Жукова — колишня назва вулиці Олеся Ольжича в смт. Шишаки.

Вулиця Жукова 
 Вулиця Жукова — колишня назва вулиці Миколи Березового у місті Бориспіль.
 Вулиця Жукова — колишня назва вулиці Лугової у місті Вовчанськ.
 Вулиця Жукова — колишня назва вулиці Севлюшська у місті Виноградів
 Вулиця Жукова — колишня назва вулиці Натанівська у місті Жашків
 Вулиця Жукова — колишня назва вулиці Козака Бабури у місті Запоріжжя.
 Вулиця Жукова — колишня назва вулиці Гетьмана Скоропадського у місті Звягель.
 Вулиця Жукова — колишня назва вулиці Миколи Гордійчука у місті Кам'янець-Подільський.
 Вулиця Жукова — колишня назва вулиці Єдності у місті Корсунь-Шевченківський.
 Вулиця Жукова — колишня назва вулиці Олександра Богомольця у місті Костопіль.
 Вулиця Жукова — колишня назва Козацької вулиці в смт. Любашівка.
 Вулиця Жукова — колишня назва вулиці Бульби-Боровця в місті Малин.
 Вулиця Жукова — колишня назва Європейської вулиці в м. Мена (також провулок)
 Вулиця Жукова — колишня назва Широкої вулиці у смт. Нова Водолага.
 Вулиця Жукова — колишня назва вулиці Героїв Крут у місті Новгород-Сіверський.
 Вулиця Жукова — колишня назва вулиці Тараса Козлишина у місті Рівне.
 Вулиця Жукова — колишня назва вулиці Гостинної у місті Сарни.
 Вулиця Жукова — колишня назва вулиці Леоніда Бикова у місті Суми.
 Вулиця Жукова — колишня назва вулиці Івана Богуна у місті Шпола.

Проспект Маршала Жукова 
 Проспект Маршала Жукова — колишня назва проспекту Героїв АТО у місті Кам'янське.
 Проспект Маршала Жукова — колишня назва проспекту Захисників України у місті Маріуполь.
 Проспект Маршала Жукова — колишня назва проспекту Небесної Сотні у місті Одеса.
 Проспект Маршала Жукова — колишня назва проспекту Петра Григоренка у місті Харків.

Вулиця Маршала Жукова — одна із вулиць Єкатеринбурга.
 Вулиця Маршала Жукова — одна із вулиць Тольятті.
 Вулиця Маршала Жукова — одна із вулиць Уфи.

Див. також 
 Проспект Маршала Жукова

Вулиці, названі на честь людей